Тройэн (Троян) Эвери Беллисарио (, род. 28 октября 1985, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская киноактриса.

Биография 
Родилась 28 октября 1985 года в семье продюсера Дональда Беллисарио и актрисы Деборы Прэтт. Имеет африканские, креольские, сербские и итальянские корни. В кино дебютировала в 1988 году в возрасте 3-х лет, в фильме отца «Последний ритуал».

Личная жизнь 
С 10 декабря 2016 года замужем за актёром Патриком Джеем Адамсом, с которым она встречалась 7 лет до их свадьбы. 8 октября 2018 года у пары родилась дочь Аврора Адамс. 15 мая 2021 года у пары родилась вторая дочь Эллиот Ровена Адамс.

Фильмография

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии